21-й выставочный турнир AAMI Classic проходил с 14 по 17 января 2009 года.
Победитель турнира 2008 года Энди Роддик не принимал участие.
Победителем стал Роджер Федерер, обыгравший в финале Станисласа Вавринку со счётом 6-1, 6-3

Участники 

  Роджер Федерер '(Титул)
  Станислас Вавринка (Второе место)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртое место)
  Фернандо Вердаско (Третье место)
  Марин Чилич (Шестое место)
  Карлос Мойя (Седьмое место)
  Маркос Багдатис (Пятое место)
  Иван Любичич (Восьмое место)

Сетка

Основные раунды

Утешительные раунды

См. также 
 AAMI Classic

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2009 года
2009